Василенко Олександр Іванович — підполковник Збройних сил України, заступник командира 93-ї механізованої бригади по роботі з особовим складом (2014). Учасник і один з керівників оборони Донецького аеропорту.
 Мазур Ігор Петрович ( 1973) — активіст УНА-УНСО, член Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, учасник війни проти РФ в Абхазії на боці Грузії, учасник війни на Донбасі, доброволець і офіцер ЗСУ, командир розвідувальної роти 131-го розвідувального батальйону.